Nyugati Frank Királyság
 A történelmi Frank Hercegség nyugati része, a mai Frankföld bajor régiótől nyugatra, az ún. Rajnai Frankföld